Sake kan syfta på:
 Sake, en japansk alkoholhaltig dryck
 Sake, Kongo-Kinshasa, ort